Jebjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Jebjerg (parochie), parochie in Denemarken